Název Horní Kamenice má více sídel:
 Horní Kamenice (okres Plzeň-jih), obec v okrese Plzeň-jih
 Horní Kamenice (Česká Kamenice), část města Česká Kamenice v okrese Děčín
 Horní Kamenice (Vraný), část obce Vraný v okrese Kladno